Бризбејн интернешнл 2011. — женски парови () је први професионални ВТА тениски турнир у 2011. години. Одигран је у Бризбејну Аустралија, од 2. — 9. јануара на отвореним теренима са тврдом подлогом. Турнир има Међународну категорију. Учествовало је 16 парова са такмичаркама из 15 земаља.

Победнице 2010. Андреа Хлавачкова и Луција Храдецка из из Чешке Републике нису успеле да одбране титулу.

Победиле су Алиса Клејбанова и Анастасија Пављученкова из Русије, којима је ово била прва заједничка титула.

Два аустралијска пара добила су специјалну позивницу организатора за главни жреб турнира (WC):

 Јармила Грот 
 Џејд Хопер  и 
 Софи Фергусон 
 Сали Пирс

Списак носилаца 

 Број у загради озвачава пласман на ВТА ранг листи од 27. децембра 2010.

Резултати

Види још 
 Бризбејн интернашонал

Спољашње везе 
 Резултати Сајт ВТА

Међународно првенство Бризбејна
Тенис 2011.